Bergmann steht für:

 Bergmann, Beruf (Bergbau)
 Bergmann (Familienname) – zu Personen dieses Namens siehe dort
 Bergmann (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Bergmannsfigur, eine an den Beruf angelehnte Weihnachtsfigur
 Familie Bergmann, eine 9-teilige Fernsehserie aus den Jahren 1969–1971
 Kommissar Bergmann, fiktive Figur aus der ARD-Krimireihe Tatort
 Sonderverband Bergmann, eine Spezialeinheit der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Bergmann (Berg) (530 m), Berg der Frankenhöhe, bei Unterampfrach, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bergmann-Abbau, Namensreaktion in der Organischen Chemie

Orte:
 Bergmann (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bergmann (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Bergmann (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Rechtskommentare:
 Bergmann (Datenschutzrecht), ein Standardwerk über das Datenschutzrecht
 Bergmann (Familienrecht), ein Standardwerk für internationales Familienrecht

Unternehmen:
 Bergmann (Unternehmen), ein Unternehmen der haarverarbeitenden Industrie
 Bergmann (Baumaschinenhersteller) ein Hersteller vor allem von Vorder- und Muldenkipper, Meppen
 Bergmann Elektrizitätswerke AG
 Bergmann & Co., deutsche Feinseifen- und Parfümfabrik, siehe Steckenpferd (VEB)
 Bergmann & Franz, deutsches Sanitär-Großhandelsunternehmen
 Ludwig Bergmann GmbH, deutscher Landmaschinentechnikhersteller

Siehe auch:
 Bergemann
 Bergman
 Berkmann
 Berchmans
 Bergmannsche Regel, siehe Ökogeographische Regel